spy story – genere letterario
 Spy Story – film del 1976 diretto da Lindsay Shonteff, tratto dal romanzo omonimo
 Spy Story – romanzo di Len Deighton del 1972
 Spy Story – caso di spionaggio industriale avvenuto in Formula 1 nel 2007